Toponímia:
 Miyoshi (Hiroshima), ciutat de la prefectura d'Hiroshima, al Japó
 Miyoshi (Tokushima), ciutat de la prefectura de Tokushima, al Japó
 Persones:
 Clan Miyoshi, clan japonès